Bârca se poate referi la:
 Localități din România
 Bârca, Dolj, reședința comunei cu același nume
 Bârca, Olt